Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1969 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Ann Jones und Billie Jean King, das Jones in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1969